Тіміря́зєвка () — село у складі Сарикольського району Костанайської області Казахстану. Адміністративний центр та єдиний населений пункт Тімірязєвської сільської адміністрації.

Населення — 872 особи (2009; 1147 в 1999).

Примітки

Джерела

Посилання 
 На Вікімапії

Населені пункти Саракольського району
Села Костанайської області